Le nom de Katia a été utilisé pour plusieurs cyclones tropicaux :

Océan Atlantique 
 L'ouragan Katia (2011), un puissant ouragan de catégorie 4 qui a touché l'Europe en tant que cyclone extra-tropical ;
 L'ouragan Katia (2017) qui s'est formé au large de la côte est du Mexique et a atteint la catégorie 2.

Sud-Ouest de l'océan Indien 
 Tempête tropicale Katia (1970)

Ouragan homonyme
Tempête tropicale  homonyme